Fotografiemuseum Amsterdam (Foam) – museo della fotografia di Amsterdam, nei Paesi Bassi
 OpenFOAM – software
 USS Foam (ID-2496) – peschereccio costruito dalla Fore River Shipyard